Geografia:
 Holden (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Holden (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Holden (Missouri)
 Holden (Utah)
 Holden Beach, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Holden Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Biografies:
 Edward Singleton Holden (Saint Louis, Missouri, 1846 – Nova York, 1914), astrònom estatunidenc.
 William Holden (O'Fallon, Illinois, Estats Units, 1918 – Santa Mònica, Califòrnia, 1981), actor de cinema estatunidenc.
 Miscel·lània: Holden, fabricant d'automòbils australià establert a Melbourne.